«Заниматься любовью как порнозвезда» () — автобиография порноактрисы Дженны Джеймсон, опубликованная 17 августа 2004 года. Преимущественно написана соавтором Нилом Страуссом, позже ставшим известным благодаря написанию книги о сообществе пикаперов The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. Опубликована ReganBooks, подразделением HarperCollins. Книга мгновенно стала бестселлером, проведя шесть недель в списке бестселлеров по версии New York Times. Автобиография также выиграла XRCO Award в номинации «Фаворит взрослых СМИ» (Mainstream's Adult Media Favorite) в 2004 году вместе с сериалом Сеймора Баттса «Семейный бизнес» (Family Business).

Описание 

Книга, насчитывающая почти 600 страниц, разделена на главы, пронумерованные римскими цифрами, каждой из которых предшествует эпиграф из сонета Шекспира. Повествование ведётся через серию рассказов от первого лица, интервью с семьей Джеймсон, записи в дневнике похожим на рукописный почерк шрифтом, личные фотографии, сценарии фильмов и комиксы. Книга охватывает жизнь актрисы с детства до первых шагов в шоу-бизнесе в качестве стриптизёрши, живущей вместе со своим парнем — байкером-татуировщком, и заканчивается получением Hot d’Or в Каннах и второй свадьбой. Джеймсон рассказывает о многочисленных изнасилованиях, наркомании, несчастном первом браке и многочисленных романах с мужчинами и женщинами.

Книга была переведена на немецкий язык как Pornostar. Die Autobiographie () в ноябре 2005 года, на шведский как Att älska som en porrstjärna – en sedelärande berättelse в 2005 году и на испанский как Como hacer el amor igual que una estrella del porno () в январе 2006 года. Джеймсон посвятила книгу своей покойной матери, Джудит Хант (Judith Hunt).

Фильм 
Джеймсон выразила заинтересованность в том, чтобы актриса Скарлетт Йоханссон сыграла её в художественном фильме по книге. Однако представитель Йоханссон заявил, что она не заинтересована в такой роли.

Связанная книга 
Страусс написал похожую по названию и тематике книгу «Зарабатывать деньги как порнозвезда» (), в основном в формате графического романа и без участия Джеймсон. Книга написана по сюжетам, которые Страусс узнал, исследуя книгу Джеймсон. Как и первая книга, «зарабатывать деньги...» также состоит из материалов различных форматов, в том числе журнальных статей, фейковых рекламных объявлений и раздела с заданиями.

Рецензии 
 The New York Times заявила, что «для начинающих исполнителей это золотая жила».
 Publishers Weekly назвала книгу «удивительно привлекательной и честной грязью».

Примечания

Ссылки 
 Интервью на YouTube для шоу канала Playboy "Jenna's American Sex Star" (2006)
(May 2006)
( June 2006)

Мемуары и автобиографии
Порнография
Порнография в США